Gauḍa (ciutat) (a vegades apareix com Gawda), a la regió de Gauḍa, Bengala.
 Regne de Gauda, regne indi dels segles V a VII a Bengala
 Gauda, rei de Numídia del segle I aC 
 Gauda (Nepal), població a l'àrea de Gandaki de Nepal
 Gauda i Kunbi, comunitats aborígens a Goa